Дани́ло Пе́трович Не́гош (, род. около 1670, , Черногория — 4 января , монастырь Подмаине, Венецианская республика) — церковный и государственный деятель, митрополит Черногории. Основатель правящей династии Негошей.

Возродил Цетиньский монастырь и начал борьбу за независимость Черногории от Османской империи.

Установил культурные и политические контакты с Россией.

Биография 
На могиле Негоша обозначена дата рождения — 1677 год, однако ряд источников указывает 1670 как год рождения. Мирское имя Данила — Никола (Ника), он был рождён в семье воеводы Степана (Шчепаца) Петровича и его иногда называли по отчеству, Шчепчевич. Имена Петар (Пётр) и Шчепац в их семье чередовались и поэтому род Негошей также называли родом Петровичей-Негошей. Дедом Негоша был Радул I, основатель династии Негошей. В 1697 году после смерти владыки Саватия Калуджеровича митрополитом выбрали молодого монаха Данила Негоша. Он стал первым правителем в роду Петровичей-Негошей, династии, которая правила вплоть до 1918 года, а митрополичий и впоследствии княжеский титул переходил по наследству. В 1700 году Данило Негош получил высший духовный сан в венгерском городе Сечуе из рук черногорского патриарха Арсения III Чарноевича.

Основной целью Данила при власти являлось остановить процесс исламизации населения и уничтожения такого обычая как кровная вражда. По его приказу безжалостно преследовались по всей стране люди, перешедшие в ислам, потурченцы. В 1702 году Данила захватил шкодринский паша, и выкупить обратно черногорцы смогли его только собрав выкуп в 3000 дукатов. К 1707 году по свидетельству самого Негоша большинство потурченцев были уничтожены, либо перешли обратно в православную веру.

В 1711 году Данило Негош получил от Петра I грамоту — письмо, в котором царь обращался к балканским народам с предложением скинуть турецкую власть. Это стало началом дипломатических отношений с Россией, а также началом антиосманского бунта со стороны Черногории. Однако реальной военной помощи от русских не было и военные успехи черногорцев, которые смогли разобщить турецкие войска, были нивелированы неудачным Прутским походом России, а затем невыгодным для них миром, Прутским мирным договором. В 1712 году черногорцы смогли остановить войско Ахмет-паши численностью в 50 тысяч человек и в ответ султан послал 120-тысячную армию. Предложив выгодный мир, султан позвал на встречу 37 черногорских воевод, которые были убиты, а затем он сжёг Цетин и Цетиньский монастырь, а владыка Данило был вынужден с другими черногорцами укрываться в пещерах. После этого Негош лично встретился с Петром I и получил от него средства на восстановление церквей, а также 160 золотых медалей для храбрых черногорцев.

В 1713 году Данило создал общечерногорский суд, в который входило 12 старейшин, а возглавлял его В. Вукашинович. Суд получил название «Суд владыки Данилы». С 1723 года суд на общечерногорском зборе получил право на конфискацию имущества преступников и применение суровых мер наказания.

Примечания

Литература 
 Владалачка кућа Петровић-Његош, Цетиње, 1910. године (део садржаја је преузет са Njegos.org: Династија Петровић-Његош )
 Александар Младеновић, «Владика Данило и владика Сава — Писма», Књижевност Црне Горе од XII до XIX вијека, «Обод», Цетиње, 1996.
 Растислав В. Петровић, «Владика Данило и владика Сава (1697—1781)», «Стручна књига» Београд 1997.

Правители Черногории
Негоши
Персоналии:Цетинский монастырь